Храмцово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Храмцово — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Храмцово — село в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области.
 Храмцово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.